One () znamená v angličtině „jedna“, může odkazovat k:

Hudba 
 One (píseň, Metallica) – skladba od skupiny Metallica
 One (singl, Swedish House Mafia) – singl hudebního uskupení Swedish House Mafia
 One (Always Hardcore) – píseň skupiny Scooter

Další 
 One (časopis) – lifestylový časopis
 ONE – Ocean Network Express Pte. Ltd.

Externí odkazy